Derolathrus är ett släkte av skalbaggar. Derolathrus ingår i familjen Jacobsoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Derolathrus